Archaster är ett släkte av sjöstjärnor. Archaster ingår i familjen Archasteridae. 

Archaster är enda släktet i familjen Archasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Archaster